Le tournoi de tennis de Zurich est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1992, classée en catégorie Tier II, se dispute du 5 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Helena Suková et Natasha Zvereva.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Zurich
 Saison 1992 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1992
Zurich
Sport en Suisse en 1992
Tennis en octobre 1992